De Tippeligaen 2015 was het 71ste seizoen van de hoogste voetbalcompetitie in Noorwegen. De competitie begon op 6 april. De reguliere competitie eindigde op 8 november 2015, met een korte zomerpauze in de maand juli.

De competitie bestond uit 16 clubteams; de beste 13 teams van het voorgaande seizoen (2014) plus de gepromoveerde clubs Sandefjord Fotball, Tromsø IL en Mjøndalen IF die uit de 1. divisjon 2014 afkomstig waren. Mjøndalen had de play-offs promotie/degradatie gewonnen van SK Brann.

Op 25 oktober stelde Rosenborg BK voor de 23ste keer in de clubgeschiedenis de Noorse landstitel veilig. Voor de club uit Trondheim volstond op die dag een gelijkspel (3-3) tegen de directe concurrent Strømsgodset IF. Voor Rosenborg, koploper vanaf de vierde speelronde, betekende de landstitel een einde aan een vruchteloze periode van vijf jaar, waarin de club geen enkele keer kampioen werd. In de twee decennia daarvoor domineerde Rosenborg het Noorse voetbal met zeventien kampioenschappen. Titelverdediger Molde FK moest genoegen nemen met de zesde plaats in de eindrangschikking.

In de 240 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 774 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 3,23 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd Alexander Søderlund van landskampioen Rosenborg BK met 22 treffers, waaronder twee benutte strafschoppen.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

IK Start handhaaft zich op hoogste niveau.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2015 uitkwamen in de Tippeligaen.

Rosenborg BK

Bijgaand een overzicht van de spelers van Rosenborg BK, die in het seizoen 2015 onder leiding van trainer-coach Kåre Ingebrigtsen voor de 23ste keer in de clubgeschiedenis de titel opeisten in Noorwegen.

Zie ook 
 1. divisjon 2015
 Noorse voetbalbeker 2015
 Noors voetbalelftal in 2015

Tippeligaen
Competitievoetbal 2015